Майкл Альфре́д Га́ртнер (, 29 октября 1959, Оттава, Канада) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за клубы: «Вашингтон Кэпиталз», «Миннесота Норт Старз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Финикс Койотис».

Биография

Юниорская карьера 
Гартнер родился в 1959 году в Оттаве, однако, вскоре его семья переехала в Торонто. Именно там родители отдали его в детскую хоккейную команду. В 1974 году Гартнер получил свой первый международный опыт — он принял участие в серии товарищеских матчей с советскими детскими командами в Москве. По воспоминаниям самого хоккеиста, именно в это время он решил зарабатывать на жизнь, играя в хоккей. После этой поездки он дебютировал в юниорской Хоккейной лиге Онтарио. Два сезона успешных выступлений (Гартнер набрал 75 очков в первом и 90 очков во втором сезонах) заставили обратить на него внимание тренеров сборной Канады, после чего он был приглашён представлять страну на молодёжный чемпионате мира в 1978 году, где завоевал бронзу.

Карьера в ВХА и НХЛ 
Свою карьеру Гартнер начинал в клубе ВХА «Цинциннати Стингерз». Это было связано с тем, что правила ВХА допускали драфт более молодых игроков, чем это было принято в НХЛ. В свой первый сезон Гартнер играл в одном звене с Марком Мессье, у которого, в отличие от Гартнера, сезон не удался. Гартнер, в свою очередь, уступил звание лучшего новичка лишь Уэйну Гретцки.

Но в 1979 году ВХА прекратила своё существование. Команды из Эдмонтона, Виннипега, Квебека, а вскоре и Хартфорда были приняты в НХЛ. Заявка клубов «Цинциннати Стингерз», за который выступал Гартнер, и «Индианаполис Рэйсерз» была отклонена из-за неудовлетворительного финансового положения обоих клубов. Вследствие этого клубы были расформированы. Игроки этих клубов были выставлены на драфт НХЛ, в результате которого Гартнер оказался в «Вашингтон Кэпиталз», где провёл 10 следующих сезонов.

7 марта 1989 года Гартнер был обменян в «Миннесоту». 6 марта 1990 года «Миннесота» обменяла Гартнера в «Нью-Йорк Рейнджерс» на нападающего Ульфа Далена и два выбора в четвёртых раундах драфта — 1990 и 1991 года. В 1994 году провел 71 матч за «Рейнджерс», но в марте, в результате обмена, оказался в «Торонто». В итоге «кленовые листья» проиграли в финале конференции, а «рейнджеры» выиграли Кубок Стэнли. В «Торонто» Гартнер играл до 1996 года, откуда направился в «Финикс» и провёл два сезона, прежде чем завершить карьеру в 1998 году.

Награды и достижения 

 Свитер с номером 11 был выведен из обращения в клубе «Вашингтон Кэпиталз» 28 декабря 2008 года.
 Член Зала хоккейной славы в Торонто с 2001 года.
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (7): 1981, 1985, 1986, 1988, 1990, 1993, 1996.
 Лучший игрок матча всех звёзд НХЛ 1993 года.
 Включён под номером 89 в список 100 лучших игроков НХЛ всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).
 включён в Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги (2017)

Рекорды 

 Первый игрок в истории НХЛ, которому удалось забить 500-й гол, отдать 500-ю передачу и набрать 1000-е очко в течение одного сезона (1991/92).
 Наибольшее количество сезонов, в которых игрок забрасывал не менее 30 шайб, — 17.
 Наибольшее количество сезонов подряд, в которых игрок забрасывал не менее 30 шайб, — 15 (делит с Александром Овечкиным)
 Наибольшее количество голов в одном матче всех звёзд (1993) — 4 (делит с Уэйном Гретцки, Дэни Хитли и др.).
 Три сезона подряд (последний раз в возрасте 36 лет) занимал первое место в конкурсе на самого быстрого игрока.
 Восьмое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах — 708.

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 Биография Майка Гартнера на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Цинциннати Стингерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Президенты Ассоциации игроков НХЛ